Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Levant :
 le , une frégate de sixième rang portant 28 canons lancée en 1758 ;
 le , un sloop-of-war de sixième rang portant 20 canons lancé en 1813.

Levant